Брион () — многозначный термин:

Топоним 
 Брион — коммуна во Франции, департамент Вьенна.
 Брион — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Брион — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Брион — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Брион — коммуна во Франции, департамент Мен и Луара.
 Брион — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Брион — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Брион — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Брион — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Брион-сюр-Урс — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

Фамилия 
 Брион, Гюстав (1824—1877) — французский художник.
 Брион, Марсель (1895—1984) — французский литературный критик, писатель и историк.
 Брион, Фридерика — дочь эльзасского священника, известна благодаря короткому яркому роману с молодым Гёте.